Rainer Walz ist der Name folgender Personen:

* Rainer Walz (Rechtswissenschaftler) (Wolfgang Rainer Walz; 1942–2006), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rainer Walz (Historiker) (* 1943), deutscher Historiker